Горо́ховая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Гороховая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Гороховая улица — улица в Боровичах.
 Гороховая улица — улица во Владимире.
 Гороховая улица — ныне не существующая улица в Казани (Пороховая слобода).
 Гороховая улица — улица в Оренбурге.
 Гороховая улица — название улицы Казакова в Москве до 1939 года.

Украина 
 Гороховая улица — улица в городе Полтаве.

См. также 
 Горохов переулок
 Гороховский переулок (Москва)